Список текущих и бывших талисманов (маскотов) команд НБА.

Два маскота – Горилла Гоу и Пума Рокки заняли четвёртое и девятое места соответственно в голосовании за 10 лучших спортивных талисманов на сайте AskMen.com.

Список маскотов

Список ныне несуществующих маскотов

См. также 
 НБА
 Персонаж-талисман
 Список маскотов команд НХЛ

Примечания 

Спортивные талисманы
Списки Национальной баскетбольной ассоциации